Pangaea é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Faixas

LP
Todas as faixas compostas por Miles Davis.

CD - Versão americana
Todas as faixas compostas por Miles Davis.

CD - Versão japonesa
Todas as faixas compostas por Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1975